Galen – variante del nome proprio di persona Galeno.
Galen – cratere lunare.
Galen – città della Contea di Wayne, New York.
Galen – nome di una casata tedesca del XV-XVI secolo